Поза:
 Поза — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Поза — положение тела.
 Поза — традиционный мордовский напиток, приготовляемый из сахарной свёклы.
«Поза» — американский телесериал.

См. также 
 Позы — кушанье
 Поз